Stříbrnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Stříbrnice, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
 Stříbrnice, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc